Forrest Gump kann sich auch auf Folgendes beziehen:

 Forrest Gump, Spielfilm aus dem Jahr 1994
 Forrest Gump (Roman), Roman von Winston Groom aus dem Jahr 1986
 Forrest Gump - Original Motion Picture Score, Filmmusik von Alan Silvestri
 Forrest Gump: The Soundtrack, Soundtrack-Album des Films